Gøttrup er et flertydig stednavn:
 Gøttrup (Jammerbugt Kommune) – landsby i Gøttrup Sogn
 Gøttrup (Vesthimmerlands Kommune) – bebyggelse i Farsø Sogn
 Gøttrup (Tønder Kommune) – bebyggelse i Tirslund Sogn